CGR est un sigle composé des trois lettres C, G et R qui peut faire référence à :
 Circuit Georges-Raymond (CGR Cinémas), une société de projection de films cinématographique en France ;
Classic Game Room, une émission de critiques de jeux vidéo ;
 Compagnie générale de radiotélégraphie, puis Compagnie générale de radiologie, créée en 1908 par la fusion des ateliers Carpentier, Gaiffe et Rochefort ; le professeur Arsène d'Arsonval en fut le premier président ; disparue vers 1980 ;
 concentré de globules rouges, dénommé officiellement concentré érythrocytaire ; 
 centre de gestion du réseau (plus connu sous la dénomination Network operations center) ; 
 , un type de représentation de données CAO utilisé dans les ateliers DMU de CATIA.

CGR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports